Вячеслав Владимирович Варламов (23 января 1947, Ленинград — 1994, там же) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР (1976).

Участник девяти чемпионатов Ленинграда (лучший результат — 5—6 места в 1976 г.) и чемпионатов ЦС ДСО «Труд».

Работал тренером на заводе «Русский дизель».

Наибольших успехов достиг в заочных шахматах. Участвовал в 15-м чемпионате СССР и первой лиге 17-го чемпионата СССР. В составе сборной Ленинграда стал победителем 5-го командного чемпионата СССР (1975—1978 гг.).

Скоропостижно скончался в начале 1995 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии В. В. Варламова в базе Chessgames
 Личная карточка В. В. Варламова на сайте 365Chess

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты XX века
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Умершие в Санкт-Петербурге